Hamburg European Open 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på grusbaner i Am Rothenbaum i Hamburg, Tyskland i perioden . - . juli 2023. Det er den 116. udgave af Hamburg European Open siden den første turnering i 1892. Turneringen er en del af ATP Tour 2023 i kategorien ATP Tour 500 og en del af WTA Tour 2023 i kategorien WTA 250.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € ???, fordelt på € ??? i herrernes rækker og € ??? i kvindernes rækker. Præmierne fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 32 spillere, der fordeler sig på:
 ?? direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. ?. juni 2023 (seks uger før turneringens start).
 ?? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ?? spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ?? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 24 spillere, der spiller om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herredouble har deltagelse af 16 par, der fordeler sig på:
 ?? direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 1 par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).
 ?? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Kvalifikation 

Fire par spillede i kvalifikationen om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 28 spillere, der fordeler sig på:
 ?? direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . maj 2023 (seks uger før turneringens start).
 ?? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ?? spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ?? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 16 spillere, der spiller om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Turneringen i damedouble har deltagelse af 16 par, der fordeler sig på:
 ? direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 ? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Eksterne henvisninger 
 Hamburg European Open  
 ATP Tour - Hamburg 2023 - Results 
 WTA - Hamburg 2023 - Draws

Noter 

2023
WTA Tour 2023
ATP Tour 2023